Сергей Крашенинников:
 Крашенинников, Сергей Иванович (род. 1963) — украинский джазовый музыкант, пианист.
 Крашенинников, Сергей Петрович (1811—1870) — русский писатель.
 Крашенинников, Сергей Юрьевич (род. 1929) — русский физик, сотрудник ЦИАМ им. П.И. Баранова, д.ф.-м.н., проф. МФТИ.